Betsy Hassett – calciatrice neozelandese
 Billy Hassett – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Joe Hassett – ex cestista statunitense
 Marilyn Hassett – attrice statunitense